Berbak (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tanjung Jabung Timur in de Indonesische provincie Jambi
 Nationaal park Berbak, een park in de Indonesische provincie Jambi